Il doppio maschile  del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 2004, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jared Palmer e Pavel Vízner che hanno battuto in finale Jiří Novák e Petr Pála che si sono ritirati sul punteggio di 5-1.

Teste di serie

 Wayne Arthurs /  Paul Hanley (quarti di finale)
 Jared Palmer /  Pavel Vízner (campioni)

 Yves Allegro /  Michael Kohlmann (semifinali)
 Jiří Novák /  Petr Pála (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 2004